Под названием «Космос» запускались спутники связи, научные и военные спутники, прототипы космических кораблей, а также имя «Космос» получали оставшиеся из-за аварий на околоземной орбите межпланетные и лунные зонды. Из-за своей длины список разбит на несколько частей.

Таблица ниже содержит сведения о спутниках с порядковыми номерами от 2001 до 2250, временной промежуток с 14 февраля 1989 года по 11 мая 1993.

Примечания

Ссылки 
 
 

2001
Списки космических аппаратов